Contract law bezeichnet:
 Contract law (England und Wales)
 Contract law (Vereinigte Staaten)

Siehe auch
 Vertragsrecht

en:Contract law